Велебит може бити:
 Велебит, планина на западу Хрватске;
 Велебит, село у општини Кањижа у Севернобанатском округу у Србији.